Paasche ist der Familienname folgender Personen:

 Elise Paasche (1857–1943), deutsche Publizistin
 Frieder Paasche (* 1946), deutscher Kommunikationswissenschaftler, Therapeut, Autor und Regisseur, Gründer und Leiter des Schattentheaters Vagantei Erhardt
 Gottfried Paasche (* 1937), deutscher Professor für Soziologie und Autor
 Hermann Paasche (1851–1925), deutscher Politiker und Statistiker
 Hans Paasche (1881–1920), deutscher Schriftsteller, Pazifist und Ethnologe
 Johan Fredrik Paasche (1886–1943), norwegischer Historiker und Literaturhistoriker
 Max Paasche (1897–1957), deutscher Architekt, siehe AfA-Siedlung Bremen und Adolf-von-Elm-Hof (Eißendorf)
 Werner Paasche (1887–1958), deutscher Finanzjurist und Senatspräsident am Bundesfinanzhof 
 Wilhelm Paasche (1913–1997), deutscher Politiker, Landrat des Kreises Stormarn

Paasche steht für
 den Paasche-Index, ein Recheninstrument aus der Volkswirtschaftslehre

Siehe auch:
 Paasch
 Pasche